Station Piwniczna Zdrój is een spoorwegstation in de Poolse plaats Piwniczna-Zdrój.

Piwniczna Zdrój